Flamsteed est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 John Flamsteed (1646-1719), astronome britannique ;

Astronomie 
 , cratère lunaire ;
 (4987) Flamsteed, astéroïde de la ceinture principale ;
 Désignation de Flamsteed, désignation stellaire qui utilise un nombre au lieu d'une lettre grecque.

Patronyme anglais